Gabriac (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Gabriac (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje

zh:加布里阿克